Carceri Nuove (Roma), un carcere a Roma costruito nel XVII secolo
 Le Nuove, un carcere di Torino